McKinley ist:

 eine Modellreihe des Intel Itanium 2-Prozessors
 eine Handelsmarke für Sportbekleidung, siehe Intersport
 McKinley (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

McKinley ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy McKinley (* 1995), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Model.
 Carl McKinley (1895–1966), US-amerikanischer Komponist
 Charles McKinley (1889–1970), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Chuck McKinley (1941–1986), US-amerikanischer Tennisspieler
 David McKinley (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Ida McKinley (1847–1907), First Lady der Vereinigten Staaten
 John McKinley (1780–1852), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 John C. McKinley (1859–1927), US-amerikanischer Politiker
 L. C. McKinley (1918–1970), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Ray McKinley (1910–1995), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, Sänger und Bandleader des Swing
 Susan McKinley Ross, amerikanische Spieleautorin
 Takkarist McKinley, US-amerikanischer Footballspieler
 Tamara McKinley (* 1948), britische Schriftstellerin

McKinley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 McKinley (Alabama), im Marengo County
 McKinley (Minnesota), im St. Louis County
 McKinley (Ohio)
 McKinley (Wisconsin), im Polk County
 McKinley (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 McKinley (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin
 Mount McKinley, seit 2015 Denali, ein Berg in Alaska
 McKinley County, County im US-Bundesstaat New Mexico
 McKinley (Unorganized Territory), im Kittson County, Minnesota

Sonstiges:
 McKinley-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 McKinley Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 McKinley Township